Der   ist ein 45 km langer Fluss in der Region  auf der Südinsel von Neuseeland.

Geographie 
Der   entspringt an der südlichen Flanke des  hohen , der Teil der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden  ist und sich rund 40 km nordnordwestlich von  befindet. Von seinem Quellgebiet aus bewegt sich der Fluss zunächst kurz in südliche und dann in östliche Richtung, um dann rund 5 km nach seinem Ursprung in südöstliche Richtung abzuschwenken. Rund 10 km vor dem Ort  nimmt der Fluss einen südlichen Verlauf und durchquert  in der Mitte des Ortes. Nach weiterem südlichen Verlauf bilden der   rund 2 km nordnordwestlich des Stadtzentrums von  zusammen mit dem   den   durch Zusammenfluss.

Der  kreuzt den Fluss innerhalb des Ortes .

Weblinks

Einzelnachweise